Protector (von lat. protector ‚Leibwächter‘) steht für:
 Protector (Band), deutsche Thrash-Metal-Band
 Protector of Aborigines, Interessenvertreter der australischen Ureinwohner
 Claas Protector, eine Mähdrescher-Baureihe von Claas
 Protector M151, fernbedienbare Waffenstation
 Protector USV, ferngesteuertes, bewaffnetes Festrumpfschlauchboot
 Protector Heights, Gebirge im Grahamland, Antarktika

Le Protector steht für:
 Le Protector, siebenschüssiger Revolver

The Protector steht für:
 The Protector (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 The Protector (türkische Fernsehserie), türkische Serie des Anbieters Netflix
 den Originaltitel des Martial-Arts- und Actionfilms Der Protektor

Siehe auch:
 Protection
 Protektor